65 км, 65-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 069260
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 363110
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512610
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 531126
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 588514
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 604346
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 504220
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 740930
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 767717
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 852939
 65 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 954418
 65 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 471315